Aisam-ul-Haq Qureshi och Jean-Julien Rojer var regerande mästare men Qureshi valde att inte delta detta året. Rojer spelade med Horia Tecău, men förlorade i första omgången mot Grigor Dimitrov och Pierre-Hugues Herbert.

Eric Butorac och Raven Klaasen vann titeln efter att de besegrat Treat Huey och Jack Sock i finalen med 6-4, 6-3.

Seedning

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (Första omgången)
  Łukasz Kubot /  Robert Lindstedt (Kvartsfinal)
  Eric Butorac /  Raven Klaasen (Mästare)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (Första omgången)

Lottning

Lottning

Referenser
 Lottning

2014 – Dubbel